TQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tamale Air Base di Taluqan (Afghanistan)
 tqn – codice ISO 639-3 della lingua tenino